Провадия:

 Провадия — город в Болгарии. Находится в Варненской области, входит в общину Провадия.
 Провадия — община в Болгарии. Входит в состав Варненской области.